Тія́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 100 км на захід від Тулузи, 32 км на південний захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тіяк на сайті французького Національного інституту географії
 Тіяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер